Baudouin  est un nom porté par plusieurs souverains et grand seigneurs européens. 
Le prénom Baudouin fut un prénom dynastique dans deux régions : en Flandre et dans les régions voisines et dans les États latins d'Orient.

Baudouin  dit Bras-de-Fer (mort en 879), comte de Flandre de 865 à 879.
Baudouin  dit de Mons (980-1035), comte de Hainaut et comte de Flandre de 987 à 1035 sous le nom de Baudouin VI.
Baudouin  (1038-1091), comte de Guînes de 1065 à 1091.
Baudouin  (1065-1118), comte de Boulogne, comte d'Édesse puis roi de Jérusalem de 1110 à 1118.
Baudouin  (1150-1195), comte de Hainaut de 1171 à 1195, comte de Flandre sous le nom de Baudouin VIII de Flandre  de 1191 à 1194 et marquis de Namur sous le nom de Baudouin  de 1187 à 1195.
Baudouin  (1171-1206), comte de Flandre sous le nom de Baudoin IX de Flandre et de Hainaut sous le nom de Baudoin VI de Hainaut, puis empereur de Constantinople  sous le nom de Baudouin .
Baudouin (1930-1993), roi des Belges de 1951 à 1993.

Baudoin I